Дамян може да се отнася за:

 Дамян, мъжко име.
 Дамян, коптски патриарх на Александрийската патриаршия (569 – 605).
 Дамян, български патриарх
 Дамян, село в община Радовиш, Северна Македония.
 Дамян, село в дем Пела, Гърция.